Апо́фис:

 Апоп ( — Апофис) — персонаж древнеегипетской мифологии.
 2XMM J160050.7–514245, или Апоп — двойная звезда.
 Апопи I — вероятный прототип персонажа древнеегипетской мифологии, последний гиксосский правитель Древнего Египта из XV династии.
 (99942) Апофис — сближающийся с Землёй астероид, открытый в 2004 году.
 Апофис (Звёздные врата) — один из главных отрицательных героев сериала «Звёздные врата: SG-1».

См. также 
 Апофиз
 Апофиза